Pessoas:
 Alfred Sturtevant
 Edward Lewis Sturtevant

Objetos geográficos:
 Sturtevant (Wisconsin)